Джуз:

 Джуз — исторически сложившееся объединение казахов
 Джуз — одна из 30 приблизительно равных частей Корана